Desa Kendalrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kendalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kendalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 111,87), 
 Desa Kendalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 111,94), 
 Desa Kendalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 112,25), 
 Desa Kendalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 112,09), 

Robotskapade Indonesienförgreningar